Ričardas Berankis era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Grigor Dimitrov  ha battuto in finale 6–4, 6–3 Devin Britton.

Teste di serie

 Tsung-hua Yang (semifinali)
 Bernard Tomić (primo turno)
 Grigor Dimitrov (campione)
 Henri Kontinen (quarti di finale)
 César Ramírez (tennista) (secondo turno)
 Guillaume Rufin (terzo turno)
 José Pereira (primo turno)
 Henrique Cunha (primo turno)

 Ryan Harrison (terzo turno) 
 Juan Vazquez-Valenzuela (secondo turno) 
 Cedrik-Marcel Stebe (quarti di finale) 
 Yuki Bhambri (secondo turno) 
 Bradley Klahn (terzo turno) 
 Marcelo Arévalo (terzo turno) 
 Peerakit Siributwong (terzo turno) 
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

US Open 2008